This Thing Called Love est un film de Paul Ludwig Stein sorti en 1929 ;
  est le titre original du film La Mariée célibataire, sorti en 1940 ;
  est un album de Tommy Sands sorti en 1959.